Le Mouvement démocratique populaire (, abrégé PDM) est un parti politique de centre droit des Îles Turques-et-Caïques. C'est l'un des deux partis politique dominant dans le cadre du bipartisme de l'archipel depuis son autonomie en 1976.

Notes et références 

Parti politique aux Îles Turques-et-Caïques
Parti politique fondé en 1975